On Every Street — шостий і останній альбом гурту Dire Straits. Виданий лейблом Warner Bros. 10 вересня 1991, більш ніж за шість років після попереднього альбому гурту, Brothers in Arms.
Загальна тривалість композицій становить 60:30. 
Альбом відносять до жанрів rock, roots rock.

Список пісень 
 "Calling Elvis"
 "On Every Street"
 "When It Comes To You"
 "Fade To Black"
 "The Bug"
 "You And Your Friend"
 "Heavy Fuel"
 "Iron Hand"
 "Ticket To Heaven"
 "My Parties"
 "Planet of New Orleans"
 "How Long"

Посилання

Альбоми Dire Straits
Англомовні музичні альбоми
Рок-альбоми